AN-M14 – amerykańska bomba kasetowa
 AN-M14 – amerykański granat zapalający